W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982 w strefie AFC i OFC wzięło udział 20 reprezentacji: 17 z Azji i 3 z Oceanii, które walczyły o dwa miejsca w turnieju finałowym.

Format eliminacji 
W pierwszej rundzie drużyny walczyły w czterech grupach, systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Zwycięzcy grup awansowali do grupy finałowej, gdzie system rozgrywek był analogiczny do tego z pierwszej rundy. Dwie najlepsze drużyny uzyskały awans do turnieju finałowego.

Pierwszy etap

Grupa 1

Grupa 2 (mecze w Rijad)

Grupa 3 (mecze w Kuwejcie)

Grupa 4 (mecze w Hongkongu)

Mecze wstępne 

Mecze wstępne, które ustalą skład podgrup. Zwycięzca pierwszego i drugiego oraz przegrany trzeciego zagrają w podgrupie A, reszta w B.

Podgrupa A

Podgrupa B 

Półfinały

Finał

Grupa Finałowa 

Mecz dodatkowy

Awans 
Awans uzyskały następujące reprezentacje:
  
 .

Bibliografia 
 RSSF.COM
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1982
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej